Azalea steht für:

 Azalea, Pflanzen der Gattung Rhododendron, siehe Azalee
 Azalea (Fenstermanager)

Azalea steht für folgende geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Azalea (Kalifornien), im Siskiyou County
 Azalea (North Carolina), im Buncombe County
 Azalea (Oregon), im Douglas County
 Azalea Acres, in Virginia
 Azalea Park, im Orange County, Florida
 Azalea Place, im Pulaski County, Arkansas

Sonstige:
 Azalea City Park, Park im Curry County, Oregon
 Azalea State Natural Reserve, Schutzgebiet in Kalifornien
 Azalea Mine, Mine im Nevada County, Kalifornien
 Azalea Oil Field, Ölfeld im Midland County, Texas
 Azalea Wash, Fließgewässer im San Bernardino County, Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 Azalea Court Apartments, in Mobile, Alabama, ID-Nr. 88000108
 Azalea Residential Historic District, in Tyler, Texas, ID-Nr. 03000559

Azalea  ist der Familienname folgender Personen:
 Iggy Azalea (* 1990), australische Rapperin

Azalea ist der Name folgender Schiffe:
 HMS Azalea, Corvette der Royal Navy
 USS Azalea (1864), Dampfschiff der US Navy
 USLHT Azalea (1891), Lighthouse Tender der US Navy
 USS Azalea (1915), Schiff der US Navy
 Azalea (Schiff, 2017), Fähre

Siehe auch:
 Azalea Gardens
 Azalea Lake
 Azalea Terrace
 Azalea Terrace
 Azalia